Теспрот () је у грчкој митологији било име више личности.

Митологија 
 Ликаонов син и према неким изворима, његов син Амбрак (или Амбракс) је био оснивач Амбракије.
 Теспрот је био краљ Сикиона у време које је за Микену било веома тешко, од кога је Атреј затражио руку Пелопије, која је изгледа била краљева кћерка или штићеница и Теспрот му је одобрио. Према другим изворима, он је био краљ Теспротије у Епиру.

Извори 

Краљеви у грчкој митологији